Kerpel oder De Kerpel ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Kerpel (1903–1945), deutscher Werftarbeiter, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und NS-Opfer
 Nicolas De Kerpel (* 1993), belgischer Hockeyspieler